Elisabeth van Luxemburg (1409-1442), getrouwd met Albrecht II (Rooms-koning)
 Elisabeth van Luxemburg (1901-1950), een dochter van groothertog Willem IV van Luxemburg en van Maria Anna van Bragança
 Elisabeth van Luxemburg (1922-2011), de oudste dochter van groothertogin Charlotte van Luxemburg en van Felix van Bourbon-Parma